Janicke ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Janicke (1829–1895), deutscher Historiker und Archivar
 Marina Janicke (* 1954), deutsche Wasserspringerin